Pirro (del griego Πύῤῥος -pelirrojo o rubio-) es el nombre de:
Neoptólemo, hijo de Aquiles, llamado Pirro hasta los 12 años.
Pirro de Epiro, gobernante.
Pirro II de Epiro, gobernante.
Pirro III de Epiro, gobernante.
Pirro Ligorio, artista renacentista.
Emanuele Pirro, piloto de Fórmula 1.
Ugo Pirro, guionista y escritor italiano.
Pirro I de Constantinopla.